Kleinpolen bezeichnet:

 eine Landschaft in Polen, siehe Kleinpolen
 eine Woiwodschaft in Polen, siehe Woiwodschaft Kleinpolen
 einen polnischen Volksstamm, siehe Wislanen
 das Kleinpolnische, eine große Dialektgruppe der polnischen Sprache